Las amistades peligrosas puede referirse a:

 Las amistades peligrosas (novela), novela epistolar francesa de finales del siglo XVIII, obra de Pierre Choderlos de Laclos.
 Las amistades peligrosas (película de 1959), película de Roger Vadim (1959), basada en la novela de Pierre Choderlos de Laclos, ambientada en la Francia de finales de los años 50.
 Las amistades peligrosas (obra de teatro) (1985), obra de teatro de Christopher Hampton basada en la novela de Pierre Choderlos de Laclos.
 Las amistades peligrosas (película), película de Stephen Frears (1988), basada en la anterior.
 Las amistades peligrosas (ópera) o The Dangerous Liasons, ópera del compositor Conrad Susa estrenada en San Francisco en 1994.